Жак Домини́к Уи́лкинс (; родился 12 января 1960 года в Париже, Франция) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в пяти разных командах Национальной баскетбольной ассоциации. Был выбран в первом раунде под общим 3-м номером на драфте НБА 1982 года командой «Юта Джаз». Играл на позиции лёгкого форварда. Уилкинс девять раз участвовал в Матче всех звезд НБА и широко известен как один из самых акробатических слэм-данкеров в истории НБА, получив прозвище «The Human Highlight Film».

В 2006 году стал членом Зала славы баскетбола. В октябре 2021 года он был удостоен звания одного из величайших игроков лиги всех времен, будучи включенным в команду, посвященную 75-летию НБА.

Студенческая карьера 
Уилкинс окончил Университет Джорджии, где в течение трёх лет играл за баскетбольную команду «Джорджия Бульдогс». В 1982 году был признан баскетболистом года среди студентов Юго-Восточной конференции.

Профессиональная карьера 
Доминик Уилкинс был выбран под общим 3-м номером на драфте НБА 1982 года командой «Юта Джаз», но из-за недостаточного финансирования клуба отказался выступать в его составе, после чего был обменян в команду «Атланта Хокс», в которой отыграл двенадцать неполных сезонов (1982—1994), до сих пор являясь её лидером по количеству набранных очков (23 292). Затем выступал за клубы «Лос-Анджелес Клипперс» (1994), «Бостон Селтикс» (1994—1995), «Сан-Антонио Спёрс» (1996—1997) и «Орландо Мэджик» (1999), а также за греческий «Панатинаикос» (1995—1996) и итальянский «Фортитудо» (1997—1998). По итогам своего дебютного сезона был включён в 1-ю сборную новичков НБА. Кроме того 7 раз включался в символическую сборную всех звёзд по итогам сезона (1986 — первая команда, 1987—1988, 1991 и 1993 — вторая команда, 1989 и 1994 — третья команда), а также 9 раз участвовал в матчах всех звёзд НБА (1986—1994). В сезоне 1985/1986 годов стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА. Дважды становился победителем конкурса по броскам сверху, проводимого в рамках звёздного уикенда НБА (1985, 1990).

В 1996 году в составе греческого «Панатинаикоса» Уилкинс выиграл Евролигу, попутно став самым ценным игроком Финала четырёх. Помимо этого он стал победителем Кубка Греции и его самым ценным игроком.

В 2006 году Уилкинс был включён в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Биография на официальном сайте «Атланта Хокс»
 Статистика выступлений в Евролиге
 Официальный сайт Доминика Уилкинса

Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Бульдогс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы мира по баскетболу
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами